Aimone ist der Name von:

 Aimone, 4. Herzog von Aosta und Herzog von Spoleto (1900–1948), Angehöriger des italienischen Herrscherhauses Savoyen, Cousin Viktor Emanuels III.

Aimone ist der Familienname folgender Personen:

 Pier Virginio Aimone Braida (* 1948), Schweizer Theologe und Hochschullehrer